Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1924 года проводились только среди мужчин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1924
Международные соревнования по тяжёлой атлетике во Франции
1924 год в тяжёлой атлетике